Le mot graphique peut être employé comme :

Adjectif

Mathématiques 
 une représentation graphique est un tracé représentant un ensemble de données ou relation binaire plus particulièrement une fonction mathématique,
 une calculatrice graphique est dotée d'un écran pour afficher des graphiques ;
 Une représentation graphique de données statistiques est un résumé visuel des données statistiques chiffrées.

Informatique 
On peut générer un graphique sur ordinateur, notamment en utilisant un tableur.
 Notions matérielles :
 la carte graphique est l'élément d'un ordinateur produisant l'image à afficher sur l'écran,
 un processeur graphique est destiné au calcul des images,
 une tablette graphique est un outil permettant d'interagir avec un ordinateur via une surface plane analogue à une palette de peintre ;
 Notions logicielles :
 une interface graphique est une interface où les éléments à manipuler sont dessinés sous forme de pictogrammes,
 un environnement graphique est un ensemble de logiciels qui fournit une interface graphique,
 le mode graphique désigne un type d'affichage, souvent par opposition au mode texte,
 une bibliothèque graphique sont des fonctions logicielles destinées à l'affichage,
 un fichier graphique est un fichier informatique contenant des données graphiques,
 une palette graphique est une représentation à l'écran des outils de dessin ;
 un développeur graphique est une personne responsable de l'aspect esthétique qu'aura un logiciel.

Graphisme 
 l'identité graphique est censée représenter visuellement une entreprise ou une organisation,
 une charte graphique est l'ensemble des normes régissant à l'identité graphique,
 la sémiologie graphique est une branche de la sémiologie orientée vers l'image;

Physique 
 la statique graphique est une méthode de résolution de problèmes de mécanique.

Nom commun 
 une représentation graphique ;
 un graphique de circulation.